d3t Ltd — британская компания, разработчик компьютерных игр, располагающаяся в Ранкорне, графство Чешир. Компания была основана в 2011 году Джейми Кэмпбеллом и Стивеном Пауэллом. d3t сотрудничает с крупными компаниями, предлагая услуги по дополнительной разработке и портированию компьютерных игр. В 2017 году была приобретена компанией Keywords Studios за 3 миллиона фунтов стерлингов.

Игры

Ремастеры

Портированные игры

Содействие в разработке

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Великобритании